Джумхурия (по-арабски: جمهورية; произносится: [/d͡ʒum.huː.rij.ja/]) — слово, означающее «республика» на арабском языке. Официальное самоназвание многих арабских государств. Различные вариации термина активно заимствовались многими языками, особенно тюркскими.

Понятие джумхурия в современном исламоведении 
В современном исламоведении активно обсуждается проблема легитимизации светского образа жизни в мусульманских обществах. В канонических источниках ислама, по крайней мере в Коране, не встречается слово даула — арабское понятие, сегодня ассоциирующееся с современным государством. В Коране нет слова халифат, хотя встречаются производные — халифы (наместники Аллаха на земле). Кроме того, ни в Коране, ни в Сунне нет понятия джумхурия — республика. Однако исследователи, работающие в рамках дискурсивных теорий, пока не определили, каким образом эти понятия соотносятся с религиозными и светскими представлениями. На сегодняшний день отсутствуют общепринятые религиозные концепции политической организации мусульманского сообщества на религиозных началах. Это приводит к неоднородности самого исламского мира и сводит все полемики вокруг данного сложного вопроса к выяснению отношений через призму спора, чья интерпретация религиозных догм является более правильной.

Списки стран, провозглашающих себя джумхурией

Современные государства 
 Турция (Turkish: Türkiye Cumhuriyeti) (1923)
 Ливан (Arabic: الجمهورية اللبنانية, Al-Jumhūriyyah al-Lubnānīyah) (1943)
 Тунис (Arabic: الجمهورية التونسية, Al-Jumhūrīyah at-Tūnisīyah) (1956)
 Пакистан (Urdu: اسلامی جمہوریۂ پاكستان, Islāmī Jumhūriyah-yi Pākistān) (1956)
 Судан (Arabic: جمهورية السودان, Jumhūrīyat as-Sūdān) (1956)
 Демократическая республика Конго (Swahili: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) (1960)
 Чад (Arabic: جمهورية تشاد, Jumhūrīyat Tshād) (1960)
 Мавритания (Arabic: الجمهورية الإسلامية الموريتانية, Al-Jumhūrīyah al-Islāmīyah al-Mūrītānīyah (1960)
 Египет (Arabic: جمهورية مصر العربية, Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah) (1961)
 Сирийская Арабская республика (Arabic: الجمهورية العربية السورية, Al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah as-Sūrīyah) (1961)
 Алжир (Arabic: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, Al-Jumhūrīyah al-Jazairāh ad-Dimuqrāṭiyya aš-Šaʾbiyya) (1962)
 Уганда (Swahili: Jamhuri ya Uganda) (1962)
 Кения (Swahili: Jamhuri ya Kenya) (1964)
 Танзания (Swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) (1964)
 Мальдивы (Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyya) (1965)
 Сахарская Арабская Демократическая Республика (Arabic: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, Al-Jumhūrīyah al-‘Arabīyah aṣ-Ṣaḥrāwīyah ad-Dīmuqrāṭīyah) (1976, частично признанное государство)
 Джибути (Arabic: جمهورية جيبوتي, Jumhūrīyat Jībūtī) (1977)
 Исламская республика Иран ((Persian: جمهوری اسلامی ایران, Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān) (1979)
 Турецкая республика Северного Кипра (Turkish: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) (1983, частично признанное государство)
 Йемен (Arabic: الجمهورية اليمنية, Al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah) (1990)
 Сомалиленд (Somali: Jamhuriyadda Somaliland; Arabic: جمهورية أرض الصومال, Jumhūrīyat Arḍ aṣ-Ṣūmāl) (1991, непризнанное государство)
 Таджикистан (Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Jumhuriyi Tojikiston) (1991)
 Ирак (Arabic: جمهورية العـراق, Jumhūrīyat al-‘Irāq) (2004)
 Сомали (Somali: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; Arabic: جمهورية الصومال الفدرالية, Jumhūrīyat aṣ-Ṣūmāl al-Fidirālīyah) (2012)

Субъекты Российской Федерации 
 Дагестан (Avar: Дагъистаналъул Жумгьурият, Daɣistanaļul Žumhurijat; Kumyk: Дагъыстан Джумгьурият, Dağıstan Cumhuriyat) (1991)
 Татарстан (Tatar: Татарстан Җөмһүрияте, Tatarstan Cömhüriäte) (1991)
 Башкортостан (Bashkir: Башҡортостан Йөмһүриәте, Başqortostan Yömhüriäte) (1991)
 Республика Крым (Crimean Tatar: Къырым Джумхуриети, Qırım Cumhuriyeti) (2014, частично признанное)

Субъекты Украины 
 Автономная Республика Крым (Crimean Tatar: Къырым Мухтар Джумхуриети, Qırım Muhtar Cumhuriyeti) (1991)

См. также 
 Джамахирия

Примечания 

Теория государства и права
Политические системы